Baikal ou Baïkal peut désigner :
 le lac Baïkal, lac de Russie situé dans le Sud de la Sibérie ;
 Baikal, Dark pool créé par la Bourse de Londres ;
 , astéroïde baptisé en référence au lac Baïkal ;
 la Magistrale Baïkal-Amour, ligne de chemin de fer de Russie reliant le lac Baïkal à l'Amour ;
 les monts Baïkal, massif montagneux de Russie situé dans le Sud-Est de la Sibérie ;
 le rift Baïkal, rift de Russie situé à l'emplacement du lac Baïkal ;
 le Baïkal, planeur russe ;
 Baïkal Ijevski Mekhanitcheski Zavod, entreprise russe fabriquant des armes, des outils et des systèmes électroniques ;
 le baïkal, soda de l'URSS ;
 Baïkal, marque de bière sibérienne de Russie, appartenant au groupe multinational Heineken ;
 le Théâtre Baikal, théâtre de Bouriatie, en Russie qui organise des spectacles de music-hall ;
 le Sentier de grande randonnée du lac Baïkal.